Bügeln steht für:
 das Glätten von Textilien mittels Hitze, siehe Bügeleisen
 die Formung von Schnittteilen für Maßkleidung mittels Hitze, siehe Formbügeln 
 das niederrheinische Bügelspiel, siehe Bügelspiel